László Kalmár – matematico ungherese
 László Kalmár – regista e sceneggiatore ungherese